

Toponyme 

 Indianola, ville de Californie ;
 Indianola, census-designated place située en Californie ;
 , ville de Floride ;
 Indianola, village de l’Illinois ;
 Indianola, ville de l’Iowa ;
 Indianola, ville du Mississippi ;
 Indianola, ville du Nebraska ;
 Indianola, ville située en Oklahoma ;
 Indianola, census-designated place située en Oklahoma ;
 Indianola, ville fantôme du Texas ;
 , ville de l’Utah ;
 , ville de l’État de Washington ;
 Indianola Park, un ancien parc d'attractions situé à Columbus, Ohio.

Homonymie de localités aux États-Unis